The Faculty er en science-fiction film fra 1998. Den er skrevet af Kevin Williamson og instrueret af Robert Rodriguez. I hovedrollerne ses Elijah Wood, Clea DuVall, Laura Harris, Jordana Brewster og Josh Hartnett.

Rolliste 
 Jordana Brewster – Delilah Profitt 
 Clea DuVall – Stokely 'Stokes' Mitchell 
 Laura Harris – Marybeth Louise Hutchinson 
 Josh Hartnett – Zeke Tyler 
 Shawn Hatosy – Stan Rosado 
 Elijah Wood – Casey Connor 
 Salma Hayek – Rosa Harper
 Famke Janssen – Miss Elizabeth Burke
 Robert Patrick – Joe Willis, træner
 Danny Masterson – förvriden person

Taglines 
 Six students are about to find out their teachers really are from another planet.
 Meet the Alien Generation.
 And you thought YOUR teachers were weird...
 Take me to your teacher.

Eksterne henvisninger 
 

'''

Gyserfilm fra USA
Film fra 1998
Science fiction-film fra USA
Film instrueret af Robert Rodriguez